Favara puede referirse a:
 Un municipio de la provincia de Valencia: Favareta, en valenciano y oficialmente Favara.
 Una comuna siciliana: Favara (Italia).
 Un barrio de Valencia (España): Favara.
 El nombre en catalán de un municipio de Zaragoza (España): Fabara/Favara de Matarranya.
 Una antiguo lugar y alquería de Pego (Alicante), con parroquia, actualmente una mera partida de la población, llamado Favara de Pego